Ланже́ () — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр и Луара.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 230 км на юго-запад от Парижа, 130 км на юго-запад от Орлеана, 23 км на запад от Тура.

Население 

Население — 3 977 человек (2007).

Достопримечательности 
 Замок Ланжэ (X век).
 Подвесной мост, построенный в 1846 году.
 Собор св. Иоанна Крестителя, исторический памятник X века.
 Собор Сен-Лоран, исторический памятник XI—XII веков.

Города-побратимы 
  Эпштайн (Германия)
  Гондар (Португалия)

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт